

Іліково — село, Кушнаренковський район, Башкортостан
 Іліково — присілок, Мішкинський район, Башкортостан

Див. також 
 Новоіліково
 Староіліково